Oberdörffer ist Familienname folgender Personen:

 Adolph Oberdörffer (1822–1887), deutscher Apotheker, Chemiker und Politiker, MdHB
 Fritz Oberdörffer (1895–1979), US-amerikanischer Musikwissenschaftler

 Martin Oberdörffer (1865–1926), deutscher Konzertsänger der Stimmlage Bariton und Komponist
 Wilhelm Oberdörffer (1886–1965), deutscher Pädagoge

Siehe auch:

 Kurt Oberdorffer (1900–1980), sudetendeutscher Historiker und Archivar
 Oberdorfer